Gardoni ist der Familienname folgender Personen:

 Celine Gardoni, französische Bogenbiathletin
 Sebastien Gardoni (* 1972), französischer Bogenbiathlet